Big Joe 1 (Atlas 10-D) foi um míssil que lançou uma espaçonave não tripulada padrão do Programa Mercury, ela foi lançada no Cabo Canaveral, no dia 9 de Setembro de 1959.

Programa Mercury
1959 nos Estados Unidos
Voos espaciais experimentais
1959 na exploração espacial